El término variable puede hacer referencia a:

Matemática, lógica, estadística y ciencias 
 Variable (matemática), es un símbolo que puede ser reemplazado o que toma un valor numérico en una ecuación o expresión matemática en general.

 Variable discreta, es aquella que solo puede tomar valores dentro de un conjunto finito, como los números naturales.

 Variable continua, es aquella que toma valores en uno o varios intervalos de la recta real. 

 Variable proposicional (también llamada variable sentencial o letra sentencial) es una variable que puede ser verdadera o falsa.
 
 Variable estadística, característica que es medida en diferentes individuos, y que es susceptible de adoptar diferentes valores.
 Variable aleatoria, tipo de «variable estadística».

 Estrella variable pulsante, es un tipo de estrella.

Programación e informática 
 Variable (programación), espacio de memoria de un ordenador, necesario para la ejecución de «programas».
 Variable de entorno
 Variable local
 Variable global
 Variable de instancia

Enlaces externos